Neoptolemosz lehet:

Neoptolemosz, Akhilleusz és Déidamea fia a görög mitológiában. 
Neoptolemosz (hadvezér) (meghalt Kr. e. 321-ben, Nagy Sándor egyik hadvezére.
Neoptolemosz (költő), görög költő és tudós a Kr. e. 3. században.
I. Neoptolemosz épeiroszi király (meghalt Kr. e. 360 körül).
II. Neoptolemosz épeiroszi király.
Neoptolemus, a címeres poloskák egy neme.